Santa-Ana-Klasse bezeichnet:

 Santa-Ana-Klasse (1729), Klasse von zwei 70-Kanonen-Linienschiffen der spanischen Marine (1729–1745)
 Santa-Ana-Klasse (1784), Klasse von acht 112-Kanonen-Linienschiffen der spanischen Marine (1784–1816)